Ми́нский метрополите́н  (белор. Мінскі метрапалітэн) — система рельсового пассажирского транспорта в Минске. Первая линия была открыта 30 июня 1984 года и состояла из восьми станций. В настоящее время метрополитен состоит из трёх линий с 33 действующими станциями.

Данный список станций выполнен с привязкой к линиям и разделён на действующие станции и находящиеся в процессе строительства.

Линии и станции

Строящиеся и запланированные станции

Пересадочные узлы

Примечания

Ссылки 
 КУП «Минсктранс»: Филиал «Минский метрополитен»
 Официальная страница на сайте Минска

Минск
Списки:Минск
Списки зданий и сооружений Белоруссии